Octeville (Cherbourg-en-Cotentin), een plaats in de gemeente Cherbourg-en-Cotentin, arrondissement Cherbourg, departement Manche, regio Normandie, Frankrijk
 Octeville-sur-Mer, een gemeente in het kanton Octeville-sur-Mer, arrondissement Le Havre, departement Seine-Maritime, regio Normandie, Frankrijk
 Octeville-l'Avenel, een gemeente in het kanton Val-de-Saire, arrondissement Cherbourg, departement Manche, regio Normandie, Frankrijk

Zie ook 
 Cherbourg-Octeville